Kardinalität steht für:

 Kardinalität (Datenbanken), verschiedene Anzahlmaße zu einer Datenbanktabelle
 Kardinalität (Datenbankmodellierung), Angabe über die Anzahl der an einer Beziehung beteiligten Entitäten
 Mächtigkeit (Mathematik), Anzahl der Elemente einer (endlichen oder unendlichen) Menge

Siehe auch:
 Mächtigkeit